

Hydronyme 
 La Bézorgues ou Besorgues ou même Bésorgues est une rivière française du département Ardèche de la région Rhône-Alpes et un affluent de la Volane, c'est-à-dire un sous-affluent du Rhône par l'Ardèche.

Sport 
La Bésorgues est une rivière dans laquelle on pratique le canonigue. C'est un peu plus haut que Labastide-sur-Bésorgues que tout se passe. Ici la vallée de la besorgue est déjà à la moitié de son chemin. L'eau est très froide et c'est pour cette raison que les combinaisons sont nécessaires. Mais ce n'est pas simple de marcher 1km en combi alors qu'il fait 35c°. L'ardéchoise (une course de vélo) passe également dans la vallée. Et de nombreux cycliste amateur vienne tenter les cols que la vallée abrite. Comme le col d'Aizac, le col de Juvinas, et toute la route qui monte vers le mont Gerbier de Jonc.